Mockler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mockler (1909–1993), US-amerikanischer Politiker
 John Mockler († 2015), US-amerikanischer Politiker
 Percy Mockler (* 1949), kanadischer Politiker